Hartert ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Bernadine Elisabeth Hartert (1863–1958), deutsche Ornithologin und Tierillustratorin
 Daniel Hartert (* 1958), deutscher Manager (zuletzt 2009–2020 Geschäftsführer der Bayer Business Services und Leiter Informationstechnik der Bayer AG)
 Ernst Hartert (1859–1933), deutscher Ornithologe
 Franz Ernst Hartert (1799–1868), deutscher Jurist und Politiker (1836–1844 und 1848–1849 Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung)
 Hellmut Hartert (1918–1993), deutscher Chirurg